In 1987 werd het 86ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 15 maart tot 30 augustus. São Paulo werd kampioen.

Totaalstand

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista